

Italia 
 Lesignano de' Bagni – comune in provincia di Parma
 Lesignano Palmia – frazione di Terenzo, in provincia di Parma

San Marino 
 Lesignano – curazia del castello di Serravalle